Las letras UIP pueden hacer referencia a:

La Unión Interparlamentaria, organización fundada en 1889 representante de los órganos legislativos de todo el mundo; 
Las Unidades de Intervención Policial, unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía de España; 
United International Pictures, distribuidora de cine británica.